Volenice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Volenice, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Volenice, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale